La Liga Distrital de Fútbol de Chiclayo es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de Chiclayo. Su presidente actual es Francisco Muro Bautista.

Forma parte del Sistema Nacional de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo.

Historia 
Fue fundada el 21 de marzo de 1922 y fue una de las primeras en formarse a nivel nacional. El primer presidente de este organismo fue Don Jorge Miranda Bracamonte.

En la actualidad, su local institucional funciona en la tribuna de oriente del estadio Elías Aguirre.

Equipos participantes 2023 

 Alianza Buenos Aires
 Atlético Espinar
 Atlético Pedro Ruiz
 Boca Juniors
 Deportivo Albertseb
 Estudiantil Diego Ferré

 Lapoint y Cía
 Rayos X Medicina
 Sport Gloria
 Sport Pacífico
 Sport San Francisco

Lista  de Campeones

Véase también 
 Primera División del Perú
 Copa Perú

Referencias

Enlaces externos 

Deporte en Chiclayo
Chiclayo